Наместников — русская фамилия.

Известные носители 
 Наместников, Владислав Евгеньевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Наместников, Евгений Юрьевич (род. 1971) — советский и российский хоккеист и тренер.
 Наместников, Олег Юрьевич (род. 1970) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Наместников, Юрий Михайлович (род. 1967) — российский живописец, театральный художник, сценограф, дизайнер.